Геранёнский сельсовет () — административная единица на территории Ивьевского района Гродненской области Белоруссии.

История 
17 августа 2015 года упразднён хутор Завергани.

Состав 
Гераненский сельсовет включает 36 населённых пунктов:

 Антоновские Пасеки — деревня.
 Белевичи — деревня.
 Белозеровцы — деревня.
 Бердовщина — деревня.
 Верки — хутор.
 Геранёны — агрогородок.
 Гутишки — деревня.
 Дайнова — деревня.
 Еданцы — хутор.
 Жили — деревня.
 Закревщина — деревня.
 Казары — деревня.
 Каревичи — деревня.
 Кладники — деревня.
 Клевки — деревня.
 Кузьмичи — деревня.
 Лабы-Микольск — хутор.
 Лопаты — деревня.
 Малая Опита — деревня.
 Махалы — деревня.
 Мелехи — деревня.
 Новая Вергань — деревня.
 Опита — деревня.
 Пацевичи — деревня.
 Петриканы — деревня.
 Ровбовичи — деревня.
 Роцкишки — деревня.
 Синявщина — деревня.
 Скверни — хутор.
 Старая Вергань — деревня.
 Сураж — деревня.
 Тельковщина — деревня.
 Тикони — деревня.
 Тришоки — деревня.
 Туланка — деревня.
 Ядути — деревня.

Производственная сфера 
 КСУП «Баума»
 ПООО «Техмаш»
 Филиал ООО «Гродненские нетканые материалы»
 Цех УКВР д. Геранены
 ООО «БелМАКкомпани»
 ЧТУП «ГЕРАМАКС»
 Теплица по выращиванию цветов

Социальная сфера 
Образование — ГУО «Гераненская СШ», ДС

Медицина — амбулатория, 2 ФАПа

Культура — СДК, сельская библиотека, ДЮШИ

Памятные места 
 Могила воина-интернационалиста Кульниса С. И., на кладбище аг. Геранены (ВЗ № 4808)
 Братская могила, аг. Геранены (ВЗ № 2471) .

Достопримечательности 
 Костел Святого Николая (Геранёны), 1519 г. Имеет статус историко-культурной ценности с 2007 года. (Шифр: 412Г000293)
 Остатки замка, XV—XVI вв. Имеет статус историко-культурной ценности с 2007 года. (Шифр: 412Г000292)
 Городище периода позднего средневековья, XV—XVII вв. Имеет статус историко-культурной ценности с 2007 года. (Шифр: 413В000291)
 Каплица св. Иосифа

Примечания

Ссылки 
 Ивьевский райисполком

Сельсоветы Ивьевского района